Das Dolen-Omurzakov-Stadion (früher auch Spartak-Stadion) ist ein multifunktionales Stadion in Bischkek, Kirgisistan. Es wird hauptsächlich für Fußballspiele benutzt. Es hat eine Kapazität von 23.000 Plätzen und ist Heimstadion der kirgisischen Fußballnationalmannschaft, von FK Dordoi Bischkek und von Alga Bischkek.

Weblinks 
 Dolen Omurzakov Stadium – World of Stadiums

Einzelnachweise 

Fußballstadion in Kirgisistan
Fußballstadion in Asien
Sport (Bischkek)
Erbaut in den 1930er Jahren
Bauwerk in Bischkek